Les Joueurs d'échecs, tableau de Thomas Eakins (1876)
 Les Joueurs d'échecs, tableau d'Honoré Daumier (vers 1865)
 Les Joueurs d'échecs, tableau de Marcel Duchamp (1911)
 Les Joueurs d'échecs, tableau d'Antti Favén (1913)
 Les Joueurs d'échecs, film indien de Satyajit Ray (1977).
 Les Joueurs d'échecs tableau de Lodovico Carracci (1590). 
 Les Joueurs d'échecs tableau de Liberale da Verona (1475).
 Les Joueurs d'échecs tableau de l'école du Caravage (1610)